Air One S.p.A., действовавшая как Air One «Smart Carrier» — упразднённая итальянская бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в городе Фьюмичино (Рим), дочернее предприятие флагманской авиакомпании страны Alitalia. Транзитными узлами перевозчика являлись аэропорт Пизы, аэропорт Венеции имени Марко Поло и аэропорт Катании Фонтанаросса. Полёты авиакомпании были прекращены в октябре 2014 года.

Непосредственно перед слиянием с Alitalia авиакомпания Air One была вторым по величине коммерческим авиаперевозчиком страны с маршрутной сетью, охватывавшей 36 пунктов назначения в Италии, Европе и Северной Америке. Хабами Air One в тот период являлись международный аэропорт имени Леонардо да Винчи в Риме, миланский аэропорт Линате и туринский международный аэропорт.

Название «Air One» происходит от итальянского слова «airone» («цапля»), английский вариант этого слова («heron») является позывным авиакомпании. Символическое изображение птицы расположено на официальной эмблеме Air One.

История

Ранние годы 
Авиакомпания Aliadriatica была основана в 1983 году и начала свою деятельность в том же году с выполнения рейсов аэротакси и предоставления услуг по лётной подготовке пилотов других авиакомпаний. Позднее компания вышла на рынок регулярных региональных перевозок. В 1988 году основным владельцем собственности Aliadriatica стала одна из крупнейших в Италии строительных компаний «Gruppo Toto». В июне 1994 года авиакомпания получила свой первый Boeing 737-200, поставив его на регулярные и чартерные рейсы.

23 ноября 1995 года компания сменила официальное название на Air One и к концу года открыла регулярный рейс между Римом и Миланом. По итогам следующего года авиакомпания перевезла 713 тысяч пассажиров, имея тенденцию к росту объёмов перевозок как на регулярных, так и на чартерных направлениях.

В 2000 году руководство Air One сообщило о заключении партнёрского соглашения с немецкой авиакомпанией Lufthansa, согласно условиям которого почти все рейсы итальянского авиаперевозчика осуществлялись в рамках код-шеринга с Люфтганзой.

Начиная с июня 2006 года все рейсы по маршрутам региональных направлений стали выполняться под торговой маркой Air One CityLiner на новых лайнерах Bombardier CRJ-900.

В 2007 году услугами регулярных и чартерных рейсов Air One воспользовалось около 5,5 миллионов человек, по результатам этого года авиакомпания вышла на второе место в стране по объёму пассажирских перевозок после флагмана Alitalia. По итогам 2007 года оборот компании достиг 750 миллионов евро, чистая прибыль составила 6,8 миллионов евро.

Слияние с Alitalia 
В августе 2008 года Air One объявила о слиянии с национальной авиакомпанией Alitalia. 13 января следующего года после проведения соответствующих процедур Air One официально стала дочерним предприятием флагмана.

28 марта 2009 года завершилось действие партнёрского соглашения с Lufthansa, а 28 июня того же года закончились договоры с авиакомпаниями United Airlines и Air Canada по взаимному признанию накопленных миль в бонусных программа Mileage Plus и Aeroplan.

В конце 2009 года Alitalia и Air One закончили процедуру совмещения собственных систем управления заказами авиабилетов.

28 марта 2010 года авиакомпания Alitalia реорганизовала дочернее подразделение Air One в бюджетного перевозчика с торговой маркой Air One Smart Carrier с центром операций в миланском аэропорту Мальпенса. Первоначально лоукостер осуществлял полёты по девяти регулярным маршрутам внутри страны и пяти маршрутам за её пределами на самолётах Airbus A320 с пассажирскими салонами на 180 мест .

Во втором квартале 2010 года Air One Smart Carrier перевезла 320 000 пассажиров при средней заполненности салонов в 89 %.

2 февраля 2011 года руководство Air One Smart Carrier объявило об открытии с летнего сезона второго хаба в аэропорту Пизы. Всего за 2011 год услугами авиакомпании воспользовалось 1,6 миллионов человек. В том же году перевозчик открыл собственный веб-сайт.

21 декабря 2011 года Air One Smart Carrier сообщила об открытии третьего (аэропорт Венеции имени Марко Поло), а 1 октября следующего года — и четвёртого (аэропорт Фонтанаросса) хабов в целях расширения маршрутной сети регулярных перевозок.

Прекращение деятельности 
В конце августа 2014 года Alitalia объявила о ликвидировании Air One. Это решение было принято в рамках реструктуризации Alitalia с сокращением рейсов, флота и персонала, после того, как её акции перешли арабской авиакомпании Etihad Airways. 1 октября бренд Air One прекратил своё существование. Часть рейсов была передана материнской Alitalia. 30 октября 2014 года Air One полностью прекратил свои полёты.

Маршрутная сеть 

Маршрутная сеть регулярных перевозок авиакомпании Air One охватывает 34 пункта назначения в 15 странах Европы, Северной Африки и Северной Америки. Узловые аэропорты авиакомпании находились в Катании, Пизе, Палермо, Венеции и Вероне.

Air One выполняла рейсы и в Россию. Полёты осуществлялись в Москву, Санкт-Петербург, Самару и Ростов-на-Дону.

Флот 

До прекращения деятельности в эксплуатации у Air One находились 10 самолётов Airbus A320. На июль 2014 года средний возраст всего парка составлял 6,3 лет:

Прежний флот 
С начала образования в авиакомпании Air One эксплуатировались следующие типы воздушных судов:

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт авиакомпании Air One

Упразднённые авиакомпании Италии
Бюджетные авиакомпании
Alitalia